Amerikai Egyesült Államok
Calera (Alabama)
Calera (Oklahoma)
 Chile
Calera (Chile)
Calera de Tango
 Mexikó
Calera de Víctor Rosales
 Spanyolország
Calera de León
Calera y Chozas